Maasdam beschreibt:

 Maasdam, ein niederländisches Dorf
 Maasdam (Schiff, 1873), ein ehemaliges Schiff der Holland-America Line
 Republic (Schiff, 1872), ab 1889 Maasdam bei Holland-America Line
 Maasdam (Schiff, 1920), ein ehemaliges Schiff der Holland-America-Line
 Stefan Batory (Schiff), gebaut als Maasdam, ein ehemaliges Schiff der Holland-America-Line
 Maasdam (Schiff, 1993), ein ehemaliges Schiff der Holland-America-Line